Piotrowski (forma żeńska: Piotrowska; liczba mnoga: Piotrowscy) – nazwisko należące do grupy 20 najpopularniejszych nazwisk używanych w Polsce. Według bazy PESEL 17.01.2015 r. nosiło je 39 857 Polek i 38 770  Polaków.

Nazwisko pochodne od nazw miejscowych Piotrów lub Piotrowice, utworzone przy użyciu formantu „-ski”.

Osoby o nazwisku „Piotrowski” 
 Adam Piotrowski (ujednoznacznienie)
 Andrzej Piotrowski (ujednoznacznienie).
 Aleksander Piotrowski 1878-1933, lekarz neurolog i psychiatra
 Antoni Piotrowski (ujednoznacznienie)
 Antoni Adam Piotrowski 1853-1924, malarz; rysownik
 Bartłomiej Piotrowski (ujednoznacznienie)
 Bartosz Piotrowski (ur. 1973) – polski plastyk, projektant pojazdów szynowych
 Boris Piotrowski 1908-1990, rosyjski badacz dziejów Urartu
 Czesław Piotrowski (ujednoznacznienie)
 Edward Piotrowski 1899-1971, cichociemny
 Eligiusz Piotrowski 1788-1863, polski prawnik i historyk
 Florian Piotrowski 1898-1973, lekarz; chirurg
 Gracjan Piotrowski 1735-1785, pedagog, pisarz i publicysta, kaznodzieją, poeta, satyryk
 Grzegorz Piotrowski (ujednoznacznienie)
 Gustaw Piotrowski 1833-1884, fizjolog; profesor; rektor
 Gustaw Piotrowski 1863-1905, fizjolog; profesor
 Jacek Piotrowski (ur. 1967) – polski politolog i historyk
 Jan Piotrowski (ujednoznacznienie)
 Jerzy Piotrowski (ujednoznacznienie)
 Józef Piotrowski (ujednoznacznienie)
 Julian Piotrowski (1920-2008), cichociemny
 Kazimierz Piotrowski (ujednoznacznienie)
 Leszek Piotrowski 1938-2010, polityk polski, adwokat
 Maciej Piotrowski ur. 1803, pijar; prowincjał; pedagog; historyk
 Maksymilian Piotrowski 1813-1875, malarz; profesor
 Marek Piotrowski (ujednoznacznienie)
 Michał Piotrowski (ujednoznacznienie)
 Mieczysław Korwin Piotrowski 1869-1930, polski malarz
 Mieczysław Piotrowski (ur. 1953) – polski sędzia piłkarski
 Mirosław Piotrowski (ujednoznacznienie)
 Piotr Piotrowski (ujednoznacznienie)
 Robert Piotrowski (ur. 1974) – polski historyk, germanista, kulturoznawca
 Roman Piotrowski 1895-1988, architekt, polityk, b. minister
 Roman Piotrowski 1911-1944, górnik; działacz komunistyczny
 Roman Zbigniew Piotrowski 1898-1963, prawnik; profesor
 Romuald Piotrowski 1844-1926, lekarz; działacz społeczny
 Rufin Piotrowski 1806-1872, powstaniec 1830; sybirak; pamiętnikarz
 Ryszard Piotrowski (ur. 1952) – konstytucjonalista
 Sebastian Jan Piskorski – polski budowniczy
 Stanisław Piotrowski (ujednoznacznienie)
 Stefan Piotrowski 1881-1942, weterynarz; działacz demokratyczny
 Stefan Piotrowski 1910-1985, astronom
 Tadeusz Piotrowski (ujednoznacznienie) 
 Wacław Piotrowski (ujednoznacznienie) 
 Wiktor Junosza Piotrowski zm. 1917, polski architekt
 Władysław Piotrowski (ur. 1931) – polski rusycysta, emerytowany docent UJ
 Włodzimierz Piotrowski (ujednoznacznienie)
 Zbigniew Piotrowski (ujednoznacznienie)
 Zygmunt Kazimierz Piotrowski 1891-1940, działacz socjalistyczny; poseł
 Zygmunt Piotrowski („Noah Warsaw”, ur. 1947) – artysta performance

Zobacz też 
 Piotrowska
 Piotrowscy
 Piotrowscy herbu Piotrowski

Przypisy